RUNDC3B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 473 амінокислот, а молекулярна маса — 52 813.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки